Stanley Miller peut désigner :
 Stanley Miller (1930-2007), un biologiste américain ;
 Stanley Miller (1940-), un artiste américain, auteur d'affiches et pochettes de disque.